Okręty US Navy o nazwie USS  "Goldfinch":
 Pierwszy  był trałowcem zbudowanym pierwotnie jako trawler w 1929.
 Drugi  był trałowcem. Wszedł do służby w 1944.
 Trzeci "Goldfinch" (AM-395) miał być trałowcem, ale jego budowa została przerwana 1 listopada 1945.

Goldfinch